Las Hurdes (Spanje), een comarca in de Spaanse autonome regio Extremadura
 Las Hurdes, tierra sin pan, een documentaire van de Spaanse regisseur Luis Buñuel